Ditropis är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Ludwig Kirschbaum 1868. Ditropis ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Ditropis